Agnellus ist der Name folgender Personen:

 Agnellus von Neapel, Einsiedler und Abt (530–593/600)
 Agnellus von Trient, Bischof († 595 oder 618)
 Agnellus von Ravenna (Bischof) (487–570), Bischof von Ravenna
 Agnellus von Ravenna, 9. Jahrhundert, Geschichtsschreiber der Kirche von Ravenna
 Agnellus von Pisa, Franziskaner (1194–1232)
 Agnellus Schneider (* 1913 als Josef Anton Schneider; † 2007), deutscher Salvatorianerpater, Schriftsteller und Ökologe